Gorre, une commune française ;
 Saint-Laurent-sur-Gorre, une commune française ;
 Gorre, une rivière française, affluent gauche de la Vienne, donc un sous-affluent de la Loire ;
 Royaume de Gorre, un territoire imaginaire, cité dans la légende arthurienne.

 Dean Gorré (1970-), un footballeur néerlandais, aujourd'hui entraîneur ;
 Henri Gosse de Gorre (1760-1851), un homme politique français.